Hrabowe – wieś na Ukrainie, w obwodzie donieckim, w rejonie szachtarskim
 Hrabowe – wieś na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w rejonie kodymskim
 Hrabowe – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie starowyżewskim
 Hrabowe – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim